

Можичин — село в гміні Вежбінек Конінського повіту Великопольського воєводства
 Можичин — село в гміні Кобилянка Старгардського повіту Західнопоморського воєводства